Hov, une commune et une ville des îles Féroé ;
 deux localités du comté de Nordland, en Norvège :
 Hov, dans la kommune de Tjeldsund,
 Hov, dans la kommune de Vågan.

HOV est un sigle qui peut désigner :
 High-occupancy vehicle lane (en français, voie réservée aux véhicules à occupation multiple), une voie réservée aux véhicules automobiles dont le nombre de passagers dépasse un certain seuil.